Le Championnat d'Albanie de football de Kategoria Superiore 1971-1972 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison 

Championnat d'Albanie de football
Albanie
Albanie
1972 en Albanie